Курышев — фамилия. Известные однофамильцы:
 Курышев, Александр Васильевич (1925—1970) — полный кавалер Ордена Славы.
 Курышев, Иван Игнатьевич (1896—1984) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Курышев, Сергей Владимирович (род. 1963) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист России.